Kathleen Kerrigan est une actrice américaine ;
 Kathleen Kerrigan est une juge américaine.